Полево́й прое́зд — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Полевой проезд — улица в Балашихе.
 Полевой проезд — улица во Владимире.
 Полевой проезд — улица в Котельниках.
 Полевой проезд — улица в Королёве.
 Полевой проезд — улица в Краснокаменске.
 Полевой проезд — улица в Кропоткине.
 Полевой проезд — улица в Махачкале.
 Полевой проезд — улица в Невьянске.
 Полевой проезд — улица в Остров.
 Полевой проезд — улица в Петушках.
 Полевой проезд — улица в Первомайске.
 Полевой проезд — улица в Пушкино.
 Полевой проезд — улица в Самаре.
 Полевой проезд — улица в Саратове.
 Полевой проезд — улица в Среднеуральске.
 Полевой проезд — улица в Сурске.
 Полевой проезд — улица в Шилке.
 Полевой проезд — улица в Яхроме.

См. также 
 Полевая аллея — аллея на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
 Полевая улица
 Полевой переулок